MMIO — код ICAO для  у Сальтільйо, Мексика
  ()